Presa di Minorca – azione militare del 1708
 Presa di Minorca – azione militare del 1782
 Presa di Minorca – azione militare del 1798